Имагинальный диск — скопление недифференцированных клеток или однослойные участки гиподермы у личинок и куколок насекомых, немертин и иглокожих, находящиеся в эмбриональном состоянии на протяжении всей личиночной фазы и представляющие в дальнейшем основу для формирования имагинальных (дефинитивных) органов.

Имагинальные диски располагаются непосредственно под кутикулой, а некоторые из них находятся непосредственно в полости тела, но при этом сохраняют свою связь с кутикулой. Количество имагинальных дисков у насекомых находится в зависимости от типа метаморфоза. Некоторые из имагинальных дисков, например зачатки крыла, увеличиваются в своих размерах при каждой линьке личинки. У куколок насекомых при процессах гистолиза личиночных тканей клетки имагинальных дисков начинают активно размножаться и дифференцироваться, давая начало развитию дефинитивных органов.

Литература 
 «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

Биология развития
Анатомия насекомых